Hoche:
 Hoche (metro w Paryżu)

Nazwisko 
 Alfred (Erich) Hoche
 (Louis) Lazare Hoche